

Hydronymes 
 La , un cours d'eau situé dans l'Alibori, au Bénin
 La , un cours d'eau situé dans le Borgou, au Bénin
 La , un cours d'eau du Burkina Faso
 La , un cours d'eau situé dans l'Ombella-M'Poko, en République centrafricaine
 La , un cours d'eau situé dans la Nana-Mambéré, en République centrafricaine
 La , un cours d'eau de la république du Congo
 La , un cours d'eau situé dans la région de Faranah, en Guinée
 La , un cours d'eau situé dans la région de Nzérékoré, en Guinée
 La , un cours d'eau de Nouvelle-Calédonie

Toponyme 
 Boué, une commune française située dans le département de l'Aisne

Patronymes 

 Pierre Boué, un armateur d'origine française ;
 Ami Boué, un géologue d'origine française ;
 Auguste Boué de Lapeyrère, un amiral français, ministre de la Marine de 1909 à 1911 ;
 Géori Boué, une soprano française ;
 , un auteur, réalisateur et producteur allemand de documentaires.

Voir aussi 
 Booué, une petite ville du Gabon
 

Homonymie de patronyme
Homonymie d'hydronyme